Melchiorre Filippi ist der Name folgender Personen:

* Melchiorre Filippi (Politiker, I), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente zwischen 1852 und 1870
 Melchiorre Filippi (Politiker, II), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 1928/1929 und 1933/1934